Zgorzelski (forma żeńska: Zgorzelska; liczba mnoga: Zgorzelscy) – nazwisko w Polsce.

Według danych Ministerstwa Cyfryzacji ze stycznia 2018 roku nazwisko „Zgorzelski (–ska)” nosiło 289 Polek i 298 Polaków.

Znane postaci noszące nazwisko „Zgorzelski”:
 Czesław Zgorzelski – polski filolog
 Piotr Zgorzelski – polski samorządowiec, nauczyciel i polityk, poseł na Sejm 
 Jan Zgorzelski
 Władysław Zgorzelski (1901–1998) – pułkownik kawalerii Wojska Polskiego, dowódca 10 Pułku Dragonów, odznaczony Złotym i Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari

Przypisy 

Polskie nazwiska